Lord Edward FitzGerald (1763-1798)
 Edward FitzGerald (1809-1883) – poeta
 Edward FitzGerald, 7. książę Leinster (1892-1976)